Дми́трий Ю́рьевич Рыжу́к (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Окжетпес»

Игровая карьера

Клубная 
Воспитанник ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского. В команде динамовцев становился победителем чемпионата и лучшим защитником ДЮФЛ Украины сезона 2008/09 годов. После выпуска играл за «Динамо-2» в первой лиге чемпионата Украины. Входил в сборную U-21 сезона 2012/13 Первой лиги на позиция «Центральный защитник» по версии портала Football.ua. Становился победителем Мемориала Макарова 2013 года.

В марте 2015 года вместе с ещё двумя «динамовцами» Евгением Селиным и Артёмом Бесединым перешёл на правах аренды в харьковский «Металлист», испытывающий недостаток исполнителей после ухода из команды легионеров и бойкота оставшихся игроков старта весенней части чемпионата Украины из-за невыполнения клубом контрактных обязательств перед ними. Аренда была рассчитана до 1 июня 2015 года.

В составе «Металлиста» дебютировал 4 марта 2015 года в рамках 1/4 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтёра», заменив перед перерывом Богдана Бойчука. В следующем календарном матче харьковчан против того же «Шахтёра» футболист сыграл свой первый матч в Премьер-лиге. В дебютной игре Рыжук вышел в стартовом составе и в самом конце первого тайма получил красную карточку, нарушив правила в штрафной площадке против Илсиньо. Бразилец сразу же рухнул на траву, а арбитр Анатолий Жабченко расценил эпизод, как фол последней надежды.

В июле 2015 года согласился продлить условия аренды с «Металлистом» до окончания 2015 года.

Международная 
С 2007 по 2011 год выступал за юношеские сборные Украины всех возрастных категорий, был капитаном команды. В составе молодёжной сборной становился серебряным призёром Кубка Содружества 2013 года.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Хапоэль» Акко
Игроки ФК «Хапоэль» Афула
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Окжетпес»